

Persone 
 Borislav Mihajlov (1963) – dirigente sportivo ed ex calciatore bulgaro
 Dejan Mihajlov (1972) – politico serbo
 Emil Mihajlov (1943-2010) – cestista bulgaro
 Georgi Mihajlov (1915-1991) – filologo bulgaro
 Gorazd Mihajlov (1974) – calciatore macedone
 Mihajlo Mihajlov (1934-2010) – letterato e scienziato jugoslavo figlio di emigrati russi
 Miloš Mihajlov (1982) – calciatore serbo
 Nikolaj Mihajlov (1988) – calciatore bulgaro
 Vassil Mihajlov (1938) – attore bulgaro

Pagine correlate 
 Mihajlova